Vorladung steht für
 Ladung (Recht), Rechtsbegriff
 Die Vorladung, ungarischer Spielfilm (1967)
Siehe auch:
 Ladung
 Einbestellung